28-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Франции в 2001 году. В финальной стадии принимали участие 12 национальных сборных.

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация

Матчи за 9-12 места 

 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2001 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 2001 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 2001 на сайте www.todor66.com

2001
2001 год в баскетболе
Чемпионаты Европы во Франции
Сентябрь 2001 года
Международные соревнования по баскетболу во Франции
Баскетбол